HMS Ocean – wspólna nazwa sześciu okrętów zbudowanych dla Royal Navy. Poniższa lista zawiera tylko nazwy okrętów brytyjskich. Jednak nazwa Ocean pochodzi od zdobytego przez Royal Navy w 1759 francuskiego okrętu "Océan".

 "Ocean" – okręt liniowy 90-działowy zbudowany w roku 1761.
 "Ocean" – okręt liniowy 98-działowy, zwodowany w roku 1805, aktywny podczas wojen napoleońskich, później zmodernizowany do 110-działowego okrętu first-rate.
 "Ocean" – pierwotnie zamówiony jako drewniany okręt śrubowy uzbrojony w 91 dział, jednak zamówienie zostało zmienione i ostatecznie zbudowany został w roku 1863 jako 24 działowy okręt pancerny, w służbie od 1866. W późnych latach 60. XIX wieku służył jako okręt flagowy dowództwa marynarki i po aktywnym sześcioletnim okresie użytkowania zakończył służbę w roku 1872.
 "Ocean" – pancernik w służbie od 1900, zatonął po wejściu na minę morską w roku 1915.
 "Ocean" (R98) – lotniskowiec ukończony w roku 1945 i zezłomowany w roku 1962.
 "Ocean" (L12) – śmigłowcowiec desantowy, zwodowany w roku 1995, w służbie.

Ocean